

Geografia
Spagna
Otero – comune della Castiglia-La Mancia
Otero de Bodas – comune della Castiglia e León
Otero de Herreros – comune della Castiglia e León

Persone
Blas de Otero – poeta spagnolo
Celso Otero – ex calciatore uruguaiano
Christian Otero – giocatore di calcio a 5 colombiano
Jorge Otero – ex calciatore spagnolo
La Bella Otero – ballerina, attrice e cortigiana spagnola
Luis Otero – calciatore spagnolo
Marcelo Otero – ex calciatore e procuratore sportivo uruguaiano
Miguel Otero Silva – poeta venezuelano
Pedro Otero – cestista cubano
Rafael Otero – ex calciatore colombiano
Ramón Otero Pedrayo – scrittore, politico e intellettuale spagnolo
Rómulo Otero – calciatore venezuelano

Altro
1126 Otero – asteroide

Pagine correlate
Contea di Otero
La bella Otero (disambigua)